Dans les langues berbères, le mot Zenati ou Jenati désigne un nom de famille ou un toponyme relatif aux Zénètes.

Nom de famille 
 , chef guerrier algérien ;
 Abderrahmane Zenati, écrivain, poète et peintre marocain ;
 , écrivain égyptien ;
 , lecteur du Coran égyptien ;

Toponyme 

 Oued Zenati, commune algérienne ;
 Daïra d'Oued Zenati, daïra algérienne ;
 , village égyptien ;

Culture 

 , film égyptien ;
 , film égyptien ;

Voir aussi 
 Langues Zenatiennes, langues berbères algériennes ;
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 
Patronyme arabe
Homonymie de patronyme